И́вдель — топоним в Свердловской области России.

 Ивдель — река.
 Ивдель — город областного значения, а также связанные с ним объекты:
 город Ивдель — административно-территориальная единица Свердловской области,
 Ивдель I — железнодорожная станция в городе,
 Ивдель II — железнодорожная станция в городе.

См. также 
 Ивдельская улица